Андре Кортис (; (настоящее имя Андре Магделен Юссон (Andrée Magdeleine Husson, 15 апреля 1882, Париж — 8 августа 1952, там же) — французская писательница и поэтесса.

Биография 

Дочь Жана Мари Пьера Юссона (1845—1926), уроженца Сен-Мало, капитана дальнего плавания и директора страховой кампании, и Ирметт Камий Бори (1846—1933), племянница портретистки Амели Бори-Сорель, жены Родольфа Жюльяна.

Часть юности провела в Испании, к которой часто обращалась в своем творчестве. С 12 лет занималась поэзией, и в июне 1906 под псевдонимом Андре Кортис опубликовала свой перввй сборник стихов «Геммы и отсветы», написанный под влиянием поэзии Бодлера, Анри де Ренье и Верлена. В декабре того же года книга получила престижную литературную премию Фемина, принеся известность юной поэтессе.

В 1920 году была награждена Большой премией Французской академии за роман «Для себя одной». В 1928 году книга была издана в СССР в переводе В. А. Розеншильд-Паулина.

После смерти матери приняла управление Академией Жюльяна. В годы Второй мировой войны та была закрыта, а затем продана Сесили Бельдан и Андре дель Деббьо, которые снова открыли ее в 1946 году.

В 1941 году выпустила книгу «Испания победы», представлявшую собой гимн франкистскому режиму.

Семья 

Муж (14.06.1909): Раймон Лекюйе (1879—1950), журналист, фотограф и историк фотографии, критик, редактор журнала Le Gaulois

Дочь:

 Моник Доминикетта Сюзанна Ирметта Лекюйе (28.05.1915, Париж — 17 марта 1990, Нёйи-сюр-Сен). Муж (26.03.1940): Франсуа Анри Маглуар де Монбриаль (6.05.1912—18.03.1985), генеральный инспектор Банка Франции

Произведения 

 1906 : Геммы и отсветы / Gemmes et Moires — премия Фемина
 1908 : Мадемуазель Аргийи / Mademoiselle Arguillis
 1910 : Несчастная любовь доньи Бальбины / Le Pauvre Amour de Doña Balbine
 1914 : Преждевременное прощение / Le Pardon prématuré
 1917 : Petites Vies dans la tourmente
 1919 : Для меня одной / Pour moi seule — Большая премия Французской академии за роман
 1920 : Его настоящая жена / Sa vraie femme
 1920 : Мачеха / La Marâtre
 1921 : Одержимый / L'Obsédé
 1923 : Танцовщица / L'Entraîneuse, роман
 1926 :  Искупительная жертва / Victime expiatoire, роман
 1927 : Бури / Tourmentes
 1928 : Красные ветви / Les Rameaux rouges
 1928 : Страсть / Passion
 1928 : Бесстрастная танцовщица / La Danseuse impassible
 1929 : Потерянная невеста / La Fiancée perdue
 1930 : Паломничества в Испанию: Сантьяго-де-Компостела, Саламанка, Толедо, Сарагоса / Pèlerinages en Espagne : Saint-Jacques de Compostelle, Salamanque, Tolède, Saragosse
 1930 : Странная ночь / La Nuit incertaine
 1931 : Соледад / Soledad, роман
 1932 : Зов страстей / Appel de flammes, роман
 1934 : Грозовая весна / Le Printemps sous l'orage, роман
 1935 : Чудесное возвращение / Le Merveilleux Retour
 1936 : Du couvent aux Cortès
 1936 : Le Cœur forcé
 1937 : Расчетвертованная сова / La Chouette écartelée
 1938 : Мятежи / Révoltées
 1938 : Маски / Masques
 1939 : Крик в небесах / Cris dans le ciel
 1941 : Предназначенные Destinées
 1941 : Испания победы / L'Espagne de la victoire
 1944 : Заложник / L'Otage
 1945 : Северина / Séverine
 1946 : Анонимные письма / Lettres anonymes
 1949 : Тайна Труа-Гура / Le Mystère des Trois-Gours
 1951 : Мера любви / La Mesure d'aimer

Примечания

Литература 

 Fidus. Silhouettes contemporaines. André Corthis // Revue des Deux Mondes. T. 57. 1920, pp. 816—833
 Grégorio P.-P. L’Espagne de la victoire, d’André Corthis: une française au cœur du premier franquisme // XXIXe Congrès de la S.H.F., 1999, Saint-Étienne, France. pp. 127—137

Ссылки 

 

Писательницы Франции XX века
Поэтессы Франции
Лауреаты Большой премии Французской академии за роман